Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2021 var den 134. turnering om Wimbledon-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Wimbledon-mesterskaberne 2021 og hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev afviklet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 28. juni - 11. juli 2021, mens kvalifikationen afvikledes den 21. - 24. juni 2021 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Mesterskabet blev vundet af den forsvarende mester, førsteseedede Novak Djokovic, der i finalen besejrede 7.-seedede Matteo Berrettini med 6-7(4), 6-4, 6-4, 6-3 på tre timer og 23 minutter, og som dermed vandt Wimbledon-mesterskabet i herresingle for tredje gang i træk og sjette gang i alt. Djokovic blev dermed den blot fjerde spiller i mesterskabets historie med (mindst) seks titler, og han blev den første spiller, der vandt titlen tre gange i træk, siden Roger Federer i 2005-07. Triumfen var samtidig serberens 20. grand slam-titel i herresingle og dermed tangerede han Federer og Rafael Nadals rekord for flest grand slam-titler i herresingle. Novak Djokovic havde også vundet sæsonens to første grand slam-mesterskaber i herresingle i Melbourne og Paris, og det var første gang siden Rod Laver opnåede en ægte grand slam i 1969, og blot sjette gang i tennishistorien, at samme spiller havde vundet sæsonens tre første mesterskaber.

Matteo Berrettini var i sin første grand slam-finale, og han var den første italienske Wimbledon-finalist i single. Han var ligeledes den første italienske grand slam-finalist i herresingle, siden Adriano Panatta var i finalen ved French Open 1976.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg £ 14.938.000 (ekskl. per diem), hvilket var et fald på 3,5 % i forhold til det foregående mesterskab i 2019.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 106 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 17. maj 2021 (seks uger før turneringens start).
 6 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter kvalifikationsturneringens start meldte to af de direkte kvalificerede spillere imidlertid afbud til mesterskabet, hvilket gav plads til to lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

I Wimbledon-mesterskabet i herresingle var spillerne siden 2002 blevet seedet i henhold til en særlig formel, der udover spillernes placering på ATP's verdensrangliste også tog hensyn til spillerens opnåede resultater i de foregående to års turneringer afviklet på græs. Efter aflysningen af Wimbledon-mesterskaberne 2020 på grund af COVID-19-pandemien meddelte arrangørerne, at de fra 2021 ville gå over til udelukkende at anvende placeringen på ATP's verdensrangliste som grundlag for seedning af spillerne i herresingle.

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 21. juni 2021 (en uge før turneringens start) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af ATP's verdensrangliste deltog ikke i mesterskabet.

Wildcards 

Seks spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

To spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen som lucky losers.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Kvalifikanter 

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Zhang Zhizhen blev den første mandlige spiller fra Folkerepublikken Kina siden begyndelsen på den åbne æra i 1968, der spillede i hovedturneringen ved Wimbledon-mesterskabet i herresingle. Mesterskabet havde haft deltagelse af adskillige kinesere fra 1920'erne til 1950'erne, men det seneste eksempel på en kinesisk deltager var fra 1959.

Lucky losere 

Følgende spillere opnåede en plads i hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2021
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2021
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2021
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2021

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon-mesterskaberne

Noter 

Wimbledon-mesterskaberne 2021
2021
ATP Tour 2021